Jaroslav Drobný – były czechosłowacki tenisista
 Jaroslav Drobný – czeski piłkarz występujący w Hamburger SV
 Václav Drobný